Никола́й Влади́мирович Па́влов:

 Павлов, Николай Владимирович (1854—1934) — депутат Государственной думы Российской империи.
 Павлов, Николай Владимирович (род. 1962) — советский и российский тренер, преподаватель и теоретик по боксу.
 Павлов, Николай Владимирович (род. 1982) — украинский и российский волейболист.